Каа́-Хе́мский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр — село Сарыг-Сеп.

История 
В административном отношении в 18 веке Тува была разделена на 4 хошуна (кожууна). Хошуны и сумоны назывались, как правило, по наименованию наиболее значительных, входящих в их состав родоплеменных групп (Салчакский, Оюнарский и др.) и лишь в отдельных случаях титулы их первоначальных правителей (Бейсэ-хошун).

Каа-Хемский кожуун назывался Салчакским, а управлял им зайсан Эринчин. Кочевья Салчакского хошуна находились по северную сторону Тану-Ольс, по рекам Бурень, Эржей, Шивей, Улуг-Шивей, Эрзин, Кызыл-Суглуг, Баян-гол, частью на правобережье Каа-Хема по Бурен-Хему, Базин-оглу, Мергену и в районе озера Тере-Холь. Хошун делился на 4 сумона: Салчак, Байкара, Кыргыз, Хол. Кроме этих племенных названий, отельные группы населения хошуна, называли себя именами: салчак, оолет, иргит, соян, хуюк (хояк), балыкчы, хертек, кыргыз, мунгат, херсит, баяут.

В конце XIX начале XX века прибывшие в Туву многие русские переселенцы начинают осваивать земли вдоль реки Каа-Хем. «Каа-Хем» по-тувински значит: «Маленькая река», «Малый Енисей». Возможно поэтому, среди русских переселенцев и в документах Русской самоуправляющейся трудовой колонии в Туве, Каа-Хемский кожуун назывался Мало-Енисейским.

В кожууне было свыше десятки русских сел и поселений:
 Хлебников
 Максимовка
 Грязнуха
 Даниловка
 Бояровка
 Макеевка
 Медведевка
 Шан
 Федоровское
 Щербаковское
 Знаменка (сейчас село Сарыг-Сеп).
Знаменка была одним из крупнейших сел в Туве. Заимок было меньше десятка: Барун-Хемчикский, Каа-Хемский и др.

В августе 1921 года в местечке Суг-Бажи (село Кочетово) состоялся Всетувинский Учредительный Хурал. На Учредительном Хурале была провозглашена независимость ТНР и утверждена конституция, а также был решен вопрос административного деления Тувы. Было узаконено 7 хошунов: Оюнарский, Даа-хошун, Бейсе-хошун, Маады, Салчакский и др.

Новое административное деление Тувы было установлено на I Великом Хурале ТНР, который состоялся 20 сентября 1923 года в городе Кызыле. Произошло уничтожение старого деления края по признаку феодально-уделенных владений. Взамен существовавших с 1921 года 7 хошунов было образовано 6 (Хемчикский, Улуг-Хемский, Тес-Хемский, Салчакский и др.). За исключением Салчакского, всем остальным хошунам были присвоены наименования по территориально-географическим признакам.

После вхождения Тувы в состав СССР 7 августа 1945 года было утверждено новое административное деление республики. Хошуны стали районами, и при этом Салчакский хошун был переименован в Каа-Хемский район.

География 
Площадь кожууна — 25700 км² (второй по площади кожуун республики).

Расстояние от Кызыла до с. Сарыг-Сеп:

 наземным путем - 89 км.
 воздушным путем - 80 км.
 водным - 106 км.

Главная река Малый Енисей (Каа-Хем). Крупнейшие притоки: Бурен, Дерзиг.

Кожуун находится на востоке Тувы и граничит:
 на юге с Эрзинским и Тере-Хольским кожуунами,
 на севере — с Тоджинским, Пий-Хемским кожуунами,
 на северо-западе — с Кызыльским кожууном,
 на востоке — с Бурятией и Монголией.

Каа-Хемский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

Административное деление 
Административно кожуун разделён на 7 сумонов.

Фактически все населённые пункты находятся в долинах Каа-Хема: Суг-Бажи — в прошлом Советская Тува, Бурен-Хем — Зубовка, Кундустуг — Фёдоровка, Копту-Аксы — Бояровка, Кок-Хаак — Медведевка, Сарыг-Сеп, Дерзиг-Аксы — Даниловка, Бурен-Аксы — Грязнуха, Сизим, Эржэй, курорт Уш-Бельдир и Бурена: Авыйган, Бурен-Бай-Хаак, Ильинка.

Население 

 Национальный состав
На 2009 год подавляющее большинство — тувинцы.

Территориальное устройство 
В Каа-Хемском кожууне 11 сумонов (сельских поселений):

Населённые пункты 
В Каа-Хемском кожууне 17 населённых пунктов

Транспорт 
С остальной республикой кожуун связывают две дороги: одна «Сарыг-Сеп—Кызыл», имеющая мост через Каа-Хем, вторая «Сарыг-Сеп—Балгазын», включающая паромную переправу в деревне Дерзиг—Аксы и недоступная в осенне-весенний период. На территории кожууна начинается дорога в Тоджу до Тоора-Хема, находящаяся сейчас на стадии строительства.

Достопримечательности 
Кожуун является одной из популярных туристических зон республики. Малый Енисей с притоком Балыктыг-Хемом привлекают своими порогами. В среднем течении Малого Енисея, вверх по течению от Сарыг-Сепа, расположены поселения староверов Эржей, Ужеп, Унжей, Шивей и более мелкие. Самое крупное — Эржей. Здесь староверы практически не изменили свой уклад жизни, но близко общаются с внешним миром. Выше по течению расположены более закрытые мелкие поселения. Отдельные из них — скиты.

Самое крупное поселение староверов — Сизим. Оно же является центром (своеобразным перевалочным пунктом), откуда можно добраться в другие поселения и местечки.

Примечания

Ссылки 
 Каа-Хемский кожуун\\официальный сайт «Республика Тыва»
 О Каа-Хемском кожууне Тувы
 Программа развития Каа-Хемского кожууна

Каа-Хемский кожуун